Сысоево — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Сысоево — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Сысоево — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Сысоево — деревня в Кубенском сельском поселении Вологодском районе Вологодской области.
 Сысоево — деревня в Спасском сельском поселении Вологодском районе Вологодской области.
 Сысоево — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Сысоево — деревня в Немском районе Кировской области.
 Сысоево — деревня в Мари-Турекском районе Марий Эл.
 Сысоево — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Сысоево — деревня в Истринском районе Московской области.
 Сысоево — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Сысоево — деревня в Лющикской волости Бежаницкого района Псковской области.
 Сысоево — деревня в Чихачёвской волости Бежаницкого района Псковской области.
 Сысоево — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Сысоево — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Сысоево — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Сысоево — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Сысоево — посёлок при железнодорожном разъезде в Миллеровском районе Ростовской области.
 Сысоево — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Сысоево — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Сысоево — деревня в Октябрьском районе Челябинской области.
 Сысоево — деревня в Некоузском районе Ярославской области, входит в состав Веретейского сельского поселения.
 Сысоево — деревня в Некоузском районе Ярославской области, входит в состав Октябрьского сельского поселения.
 Сысоево — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Сысоево-Александровское
 Сысоев